§ 242 StGB bezeichnet:
 in Deutschland den Straftatbestand des Diebstahles
 in Österreich und im Fürstentum Liechtenstein den Straftatbestand des Hochverrates
 in der Schweiz bezeichnet Art. 242 StGB den Straftatbestand des in Umlaufsetzen falschen Geldes